Виктор Самсонов:
 Самсонов, Виктор Александрович (1919—2004) — учёный-патологоанатом, доктор наук, профессор.
 Самсонов, Виктор Николаевич (род. 1941) — генерал армии СССР и России.